O Robô de Júpiter é o quinto livro da série Lucky Starr, seis livros infanto-juvenis de ficção científica escritos por Isaac Asimov, que originariamente foram publicados sob o pseudônimo de Paul French. O livro foi primeiramente publicado por Doubleday & Company em agosto de 1957. É o único livro de Asimov que se passa no Sistema Joviano.

Cenário 
O Robô de Júpiter se passa nas luas de Júpiter. Na metade dos anos 50, quando o livro foi escrito, Júpiter tinha doze satélites conhecidos. A primeira parte da história se passa no que era na época o satélite conhecido mais afastado de Júpiter, Júpiter IX, descoberto por Seth Barnes Nicholson em 1914. Júpiter IX ganhou o nome não-oficial de "Hades" em 1955, mas no livro Asimov se refere a ele erradamente como "Adrastea", que era o nome não-oficial de Júpiter XII. A confusão se criou sem dúvida pelo fato de que Júpiter IX era o décimo segundo satélite mais afastado de Júpiter, enquanto Júpiter XII era o nono. Em 1975, a União Astronômica Internacional deu ao satélite o nome oficial de Sinope. Asimov descreve Júpiter IX como tendo 143 quilômetros em diâmetro, mas agora é pensado que seu diâmetro é somente 37 quilômetros.

Parte do livro se passa também em Io, a mais interna das luas de Galileu. Io é descrito como tendo uma atmosfera fina de metano, e campos de neve e gelo feitos de amônia, e também rios de amônia líquida.

Resumo do enredo 

Por seis anos, Júpiter IX têm sido o local de um projeto secreto para desenvolver anti-gravidade, ou Angrav, propulsão espacial; mas o Conselho de Ciência descobre que informações sobre o projeto vazaram para os inimigos Sírios. Um mês após retornar de Mercúrio, o protagonista David "Lucky" Starr e John Bigman são mandados para Júpiter IX para investigar, levando com eles um V-sapo, para ajudar na investigação.

Ao chegar em Júpiter IX, Starr e Bigman são advertidos pele chefe do projeto, Comandante Donahue, que argumenta que os homens do projeto estão bravos por causa da investigação e podem ameaçar a segurança de Starr. Starr e Bigman aterrizam mesmo assim, e são recepcionados por um grupo grande de trabalhadores liderados por Red Summers, que insiste que Starr participe de umd duelo no corredor Agrav, contra um homem muito maior que ele chamado Big Armand. Durante o duelo, Bigman se da conta das intenções de Summers de desativar a armadura Agrav de Starr e chantageia ele para não fazê-lo, quando então Starr vence o duelo e ganha a amizade de Big Armand.

Em seus aposentos, Starr e Bigman se encontram com seu vizinho, um homem cego chamado Harry Norrich, que conta a Starr que Summers é um condenado na Terra, mas que ganhou responsabilidades no projeto, e é hostil com Starr por medo de ter seus crimes passados revelados; enquanto que o cão-guia de Norrich morre, Summers consegue outro cão, um pastor alemão chamado Mutt, e presta favores parecidos para outros trabalhadores do projeto. Starr assegura Norrich que ele não tem intenção nenhuma de colocar Summers em maus lençóis por causa do duelo.

Na manhã seguinte, alguém mata o V-sapo enquanto os dois estão distraídos, após o que Starr e Bigman contam a Donahue e James Panner, o engenheiro-chefe do projeto, que por causa da indução telepática de afecção que o V-sapo induz em qualquer pessoa que o encontre, somente um robô, imune a emoções, poderia telo matado. Então é proposto que os Sírios estariam usando androides espiões através do Sistema Solar.

Donahue, sem estar convencido, ordena o lançamento da nave Agrav, a Lua Joviana, para Io na próxima noite, e proíbe Starr de conduzir a investigação até a nave retornar. A Lua Joviana, levanta voo dentro do cronograma, com uma tripulação de dezessete pessoas incluindo Donahue, Panner, Summers, Norrich, Mutt, Starr e Bigman; este último incluído no voo, porque Starr acredita que o espião está a bordo.

Em Io, Bigman cai em um rio de amônia, e é resgatado por Mutt. Depois de decolarem de Io, o motor da Agrav falha, deixando a Lua Joviana caindo em direção à Júpiter. Starr consegue aterrizar a nave em Amalteia, onde eles descobrem que Red Summers está desparecido. Uma investigação revela que Summers enganou Norrich, que reportou que ele estava na nave enquanto ele ainda estava em Io, onde então Starr se dá conta que os Sírios tem dois agentes implantados no Projeto Agrav; o espião robô que ainda não foi descoberto, e o traidor terráqueo, Summers.

Panner conserta a nave, e a Lua Joviana retorna a Io, onde Starr e Bigman localizam Summers. Summers admite estar trabalhando para os Sírios, mas se mata antes de revelar a identidade do robô espião. Quando Norrich ajuda a enterrar Summers, Starr acuse ele de ser o robô e Bigman ameaça atirar nele; quando então, defendendo Norrich, Mutt acaba se revelando como o robô.

Com a expoxição de Mutt, Starr acredita que a rede de espionagem Síria na Terra tem que ser as pessoas que providenciaram Mutt para Summer, e que também podem estar dando robôs caninos espiões para outros na Terra, e se prepara para preveni-los.

Temas 
A introdução dos Sírios em Vigilante das Estrelas marca o começo da transformação da série Lucky Starr do sub-gênero "o mascarado combatente do crime" para o sub-gênero de espionagem. Nos próximos dois livros da série, os Sírios servem como uma distração da solução real do mistério; mas em Os Anéis de Saturno, os Sírios são os vilões de fato. Assim como em O Grande Sol de Mercúrio, as Três Leis da Robótica desempenham um papel importante no livro, revelando Asimov como o verdadeiro autor, embora por uma questão de continuidade, o livro ainda aparece sob o pseudônimo de "Paul French".

A série Lucky Starr foi escrita em um período de seis anos, durante o qual Asimov também escreveu seus dois primeiros livros da série Robô e O Fim da Eternidade. Consequentemente, existem pequenas inconsistências entre os vários livros. No primeiro, Ganimedes é mencionada como um mundo colonizado do Sistema Solar, embora nos próximos livros não tem nenhum assentamento permanente, e ainda serviu de locação de uma base secreta dos Sírios. O primeiro homem à chegar em Marte é chamado Wingrad em As Cavernas de Marte, mas é chamado de Ching em O Robô de Júpiter. O nome do estado que controla o Sistema Solar também muda de acordo com o livro. Em Vigilantes das Estrelas, é o Império Terrestre; em Os Oceanos de Vênus, é a Confederação Solar; em O Grande Sol de Mercúrio, é a Federação Terrena; e em O Robô de Júpiter, é a Federação Solar de Mundos.

Livros de Isaac Asimov
Livros de 1957